Visse har flere betydninger:

 Visse (planteslægt) – en serie af planter.
 Visse (Aalborg) – en lille forstad-bydel til Aalborg i Himmerland.